Frobel ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Frobel († 1688), preußischer Bildhauer
 Franz von Frobel (1802–1886), preußischer Generalleutnant
 Guido von Frobel (1848–1913), preußischer Generalmajor, Redakteur des Militär-Wochenblattes
 Kai Frobel, deutscher Geoökologe und Naturschützer
 Louis von Frobel (1791–1862), preußischer Generalmajor 
 Marianne von Frobel (1793–1866), Begründerin des Frauenvereins Wetzlar und Ehrenbürgerin der Stadt